Wybory parlamentarne w Hiszpanii odbyły się 14 marca 2004 roku.

Parlament

Senat 
 PP: 102 senatorów (-25)
 PSOE: 81 (+28)
 PSC-ERC-ICV-EUA: 12 (+4)
 PNV: 6 (0)
 CiU: 4 (-4)
 CC: 3 (-2)
 PIL: 0 (-1)

2004 w Hiszpanii
2004
Hiszpania